Le diplôme de juriste conseil d'entreprise (DJCE) est un diplôme d'université en droit des affaires français. Il est obtenu en un an après un Master 1.

Il se prépare dans onze universités, et est délivré sous la supervision de la Fédération nationale du droit de l'entreprise.

Accès à la formation 
Le DJCE est un diplôme universitaire accessible après sélection aux candidats titulaire d'un diplôme national de Licence ou d'un diplôme reconnu comme équivalent. 

Les matières étudiées sont le droit des sociétés, le droit fiscal, la comptabilité et analyse financière, le droit financier, le droit économique, le droit social, le droit de la propriété intellectuelle, le droit international des affaires et l'anglais juridique.  

Le DJCE aboutit à un diplôme de juriste conseil d'entreprise permettant de travailler en entreprise ou en cabinet. Certains étudiants décident de poursuivre leurs études dans des universités étrangères.

Notes et références

Voir aussi

Article connexe 
 Juriste d'entreprise (France) 

Études de droit en France